Grosar ist der Familienname folgender Personen:

 Aljoša Grosar (* 1967), slowenischer Schachspieler und -schiedsrichter
 Jaka Grosar (* 1978), slowenischer Skispringer
 Kiti Grosar (* 1976), slowenische Schachspielerin